Il singolare del Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Blaž Kavčič era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare all'Open di Francia 2010.

Björn Phau ha battuto in finale 7–6(6), 2–6, 6–2 Carlos Berlocq.

Teste di serie

  Frederico Gil (secondo turno)
  Rui Machado (secondo turno)
  Björn Phau (campione)
  Stefan Koubek (primo turno)

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 João Souza (quarti di finale)
 Michail Kukuškin (secondo turno)
 Victor Crivoi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2010